Joanne může znamenat:

 Jednu z možných podob ženského křestního jména Johana
 Joanne (album) – páté studiové album americké písničkářky Lady Gaga